Лондонский боро И́линг (, ) — один из 32 лондонских боро, находится во внешнем Лондоне. Площадь боро составляет 55,53 квадратных километра.

История 

Район был сформирован в 1965 году слиянием Илинга, Актона и Саутхолла.

Население 
По данным переписи 2011 года в Лондонском боро Илинг проживало 339 300 человек. Из них 20,4 % составили дети (до 15 лет), 67,1 % лица трудоспособного возраста (от 16 до 64 лет) и 12,5 % лица пожилого возраста (от 65 лет и выше).

Этнический состав 
Основные этнические группы, согласно переписи 2007 года:

58,9 % — белые, в том числе 45,5 % — белые британцы, 3,9 % — белые ирландцы и 9,5 % — другие белые (поляки, евреи, португальцы, испанцы, австралийцы, новозеландцы, южноафриканцы);

19,4 % — выходцы из Южной Азии, в том числе 15,0 % — индийцы, 3,9 % — пакистанцы и 0,5 % — бенгальцы;

8,7 % — чёрные, в том числе 4,0 % — чёрные карибцы (ямайцы), 4,1 % — чёрные африканцы (сомалийцы, нигерийцы) и 0,6 % — другие чёрные;

3,8 % — метисы, в том числе 1,3 % — азиаты, смешавшиеся с белыми, 1,0 % — чёрные карибцы, смешавшиеся с белыми, 0,5 % — чёрные африканцы, смешавшиеся с белыми и 1,0 % — другие метисы;

1,4 % — китайцы;

3,9 % — другие азиаты (афганцы, иранцы, саудовцы, ливанцы, ассирийцы, японцы);

3,8 % — другие.

Религия 
Статистические данные по религии в боро на 2011 год:

Административно-территориальное деление 
(С севера на юг)
 Уэст-Илинг
 Нортхолт
 Саутхолл
 Гринфорд
 Перивейл
 Ханвелл
 Брентхам
 Нортфилдс
 Илинг
 Актон
 Ист-Актон
 Уэст-Актон

Города-побратимы 
  Беляны, Польша
  Марк-ан-Барёль, Франция
  Штайнфурт, Германия

Известные уроженцы 
 , английский игрок в крикет.
 Митч Митчелл (англ. Mitch Mitchell, настоящее имя Джон Митчелл; 9 июля 1947, Илинг — 12 ноября 2008, Портленд, Орегон) — британский барабанщик-виртуоз, продюсер. Наиболее известен как барабанщик The Jimi Hendrix Experience.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Боро Лондона
Административные единицы, образованные в 1965 году
Появились в 1965 году в Великобритании